Gregor Hager (né le  à Klagenfurt en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il débute en senior avec son club formateur du EC Klagenfurt AC. L'équipe remporte le championnat d'Autriche en 2000, 2001, 2004, 2009, 2013. Il décroche également le championnat 2007 avec l'EC Red Bull Salzbourg.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Autriche de hockey sur glace au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || EC Klagenfurt AC || Alpenliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || EC Klagenfurt AC || Interliga ||21 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||13 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||36 ||8 ||18 ||26 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||31 ||6 ||10 ||16 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||42 ||16 ||8 ||24 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||25 ||7 ||5 ||12 ||26 ||8 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2004-2005 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||48 ||8 ||11 ||19 ||50 ||12 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2005-2006 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||43 ||5 ||8 ||13 ||34 ||11 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2006-2007 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||54 ||2 ||7 ||9 ||52 ||8 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2007-2008 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||49 ||12 ||15 ||27 ||48 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2008-2009 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||35 ||11 ||15 ||26 ||54 ||16 ||7 ||4 ||11 ||63
|-
|2009-2010 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||60 ||25 ||22 ||47 ||98 ||7 ||2 ||1 ||3 ||10
|-
|2010-2011 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 45|| 10|| 12|| 22|| 90|| 17|| 6|| 8|| 14|| 24
|-
|2011-2012 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 38|| 14|| 15|| 29|| 32|| 10|| 0|| 3|| 3|| 43
|-
|2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 4|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || ||
|-
|2015-2016 || EHC Alfthonen || () ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || EHC Alfthonen || Autriche D4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || EHC Alfthonen || Autriche D4 ||11 ||3 ||9 ||12 ||8 ||6 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|2018-2019 || EHC Alfthonen || Autriche D4 ||14 ||5 ||7 ||12 ||16 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2019-2020 || EHC Alfthonen || Autriche D4 ||8  ||2 ||6 ||8 ||6 ||4 ||0 ||2 ||2 ||6

En équipe nationale 

|-
| 2000 || align=left| Autriche U18 || aling=left|Championnat du monde junior  Poule C || 8 ||3 ||5 ||8 ||28 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2010 || align=left| Autriche || aling=left|Championnat du monde || 3 ||1 ||1 ||2 ||4 || align=left| Médaille d'or

Trophées et distinstions

Autriche 

 Il remporte le Championnat avec les EC Klagenfurt AC en 1999-2000 et en 2000-2001.

EBEL  

 Il remporte le Championnat avec les EC Klagenfurt AC en 2003-2004, 2008-2009 et en 2012-2013.

 Il remporte le Championnat avec les EC Red Bull Salzbourg en 2006-2007.

Notes et références 

Naissance en avril 1981
Naissance à Klagenfurt
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Attaquant de hockey sur glace